Léonel de Moustier peut désigner :

 Léonel de Moustier (1817-1869), diplomate et un homme politique français ;
 Léonel de Moustier (1882-1945), homme d'affaires, homme politique et résistant français, petit-fils du précédent.